Jakob Gronov – filologo classico olandese
 Johann Friedrich Gronov – filologo classico tedesco
 Lorenz Theodor Gronov – naturalista olandese